Pyxis (Grieks aardewerk), een type van Grieks aardewerk, namelijk een doosje met deksel
Pyxis (kerk), een rooms-katholiek liturgisch voorwerp
Pyxis (geslacht), een geslacht van schildpadden uit de familie landschildpadden
Kompas (sterrenbeeld) of Pyxis, een sterrenbeeld